DSI est un sigle qui signifie :
 Défense et Sécurité internationale, une revue mensuelle francophone ;
 Delphine Software International, une entreprise française de développement de jeux vidéo disparue ;
 Détachement spécial d'intervention, une force spéciale de la gendarmerie nationale algérienne ;
 directeur des systèmes d'information ou direction des systèmes d'information, une personne ou une entité d'une organisation.
 Département Sécurité et Information, une structure créée en mars 1943 au sein du mouvement rexiste belge pour aider les polices allemandes.

DSi est un sigle qui signifie :
 Nintendo DSi, une version de la console portable Nintendo DS, publiée en automne 2008.